Полиомавирусы () — семейство безоболочечных вирусов. Относится к I группе классификации вирусов по Балтимору. В соответствии с ревизией, утверждённой Международным комитетом по таксономии вирусов (ICTV) в 2016 году, включает 4 рода.

История исследований 
В 1953 году Людвиком Гроссом был описан полиомавирус мыши. Позже были описаны многие полиомавирусы, инфицирующие птиц и млекопитающих. Род Polyomavirus, их объединяющей, относили сначала к семейству Papovaviridae, а с 1999 года, после разделения последнего, — к семейству Polyomaviridae.

Полиомавирусы широко изучают как опухолеродные вирусы для человека и животных. Белок p53, супрессор опухолей, например, был выделен как клеточный белок, связанный с большим Т-антигеном вируса SV40.

Описание 
Полиомавирусы являются ДНК-содержащими вирусами (геном представлен кольцевой двуцепочечной ДНК длиной порядка 5000 пар оснований), вирионы небольшие, диаметр порядка 40—50 нм, икосаэдрической формы, не покрыты липидной оболочкой. Вирусы обычно онкогенные, часто находятся в организме хозяина в латентном состоянии и не вызывают болезнь, но образуют опухоли в организмах других видов, либо в случае иммунного дефицита хозяина. Корень «полиома» в названии вируса говорит о том, что вирусы способны вызывать множественные опухоли.

Большой и малый Т-антигены 
Большой Т-антиген играет важную роль в регуляции жизненного цикла вируса, связываясь с вирусной ДНК, и усиливая её репликацию. Для репликации полиомавирусам требуются ферменты метаболизма нуклеиновых кислот клетки, поэтому репликация геномной вирусной ДНК возможна только в S-фазу клеточного цикла. Большой Т-антиген связывается с белками контроля клеточного цикла и стимулирует начало репликации ДНК. Это достигается за счет ингибирования гена супрессора опухоли p53 и генов семейства ретинобластомы. При этом клеточные деления стимулируются за счет связывания с клеточной ДНК, геликазой, ДНК-полимеразой α и факторов преинициации транскрипции. Такие изменения клеточного цикла приводят к онкогенной трансформации.

Малый Т-антиген также активирует некоторые клеточные пути, стимулирующие пролиферацию клеток, например, путь митоген-активируемой протеинкиназы (), и стресс-активируемой протеинкиназы ().

Классификация 
В 2015 году род Polyomavirus, единственный на тот момент в семействе полиомавирусов, включал 13 видов. В результате ревизии 2016 года в семействе образовали 4 новых рода и включили 68 новых видов, удалили род Polyomavirus и 5 старых видов (African green monkey polyomavirus, Baboon polyomavirus 2, Human polyomavirus, Rabbit kidney vacuolating virus, Simian virus 12), а остальные виды распределили по новым родам и сменили им названия. По данным ICTV, на март 2017 года в классификация семейства следующая:
 Род Alphapolyomavirus (37 видов)
 Mesocricetus auratus polyomavirus 1 [syn. Hamster polyomavirus]
 Mus musculus polyomavirus 1 [syn. Murine polyomavirus]
 Род Betapolyomavirus (29 видов)
 Human polyomavirus 1 [syn. BK polyomavirus]
 Human polyomavirus 2 [syn. JC polyomavirus]
 Macaca mulatta polyomavirus 1 [syn. Simian virus 40]
 Mus musculus polyomavirus 2 [syn. Murine pneumotropic virus]
 Род Gammapolyomavirus (7 видов)
 Aves polyomavirus 1 [syn. Budgerigar fledgling disease polyomavirus]
 Род Deltapolyomavirus (4 вида)
 Виды incertae sedis (3 вида)
 Bos taurus polyomavirus 1 [syn. Bovine polyomavirus]

Полиомавирусы человека 
С 2016 года зарегистрированы 13 видов полиомавирусов, поражающих людей:

Инфекцию, вызываемую Human polyomavirus 1—4, сложно отличить от инфекции, вызываемой Macaca mulatta polyomavirus 1.

Human polyomavirus 1 приводит к мягким респираторным инфекциям, и поражает почки у пациентов со сниженной иммунной системой, например, после трансплантации органов. Human polyomavirus 2 поражает клетки дыхательной системы, почек или мозга. Оба эти вируса широко распространены в популяции, порядка 80 % взрослых жителей США имеют антитела к этим вирусам.

Human polyomavirus 5 описан в 2008 году, вызывает рак кожи Меркеля.

Human polyomavirus 8 описан в 2010 году, вызывает триходисплазию.

Примечания

Литература 
 
 

 
Семейства вирусов